У термина терм существует несколько значений:
 Терм в формальной логике — интуитивно определённое выражение формального языка (системы), являющееся формальным именем объекта или именем формы.
 Спектральный терм в физике — электронная конфигурация, определяющая энергетический уровень атома или молекулы.
 Терм (единица измерения) = 100 000 BTU.
  — столб с изваянием человеческого бюста вверху; у римлян изображали бога Термина, блюстителя границ; с эпохи Возрождения — украшения парков, садов, террас и т. д.
 Терм — кормовая единица, выражаемая в количестве «чистой», или физиологически полезной животному, энергии; в США один терм приравнен к 1 Мкал.

Топонимы 
 Терм (Арденны) — коммуна во Франции, департамент Арденны.
  — коммуна во Франции, департамент Лозер.
 Терм (Од) — коммуна во Франции, департамент Од.

См. также 
 
 Терм-д’Арманьяк